Molekulska formula -{C6H8N2}- se može odnositi na:

 Adiponitril
 M-Fenilendiamin
 O-Fenilendiamin
 P-Fenilendiamin
 Fenilhidrazin